Grandeur steht für:
 Hyundai Grandeur, Automodell der Marke Hyundai
 Zhonghua Grandeur, Automodell der Marke Zhonghua, siehe Brilliance BS6
 Grandeur Motorcar Corp., ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller 

Siehe auch:
 Grandeur of the Seas, Kreuzfahrtschiff
 Grande Nation #Grandeur de la France